IR eller ir kan syfta på:

 IR – den israeliska statliga järnvägen, se Israel Railways
 IR-strålning – elektromagnetisk strålning inom våglängdsområdet 700 nm till 1 mm
 IR – ett företags relationer med kapitalmarknad och aktieägare, se Investerarrelationer
 IR – information i datorlagrad form söks ut med hjälp av olika tekniker och teknologier, se Informationssökning
 IR – nationalitetsbeteckningen för motorfordon från Iran
 Ir – kemiskt tecken för Iridium
 .ir – nationell toppdomän för Iran
 IR – behörighet för piloter att flyga enligt instrumentflygregler, se Instrument Rating
 Ir – en förkortning för oregelbundna galaxer i Hubbles galaxklassifikation, se oregelbunden galax
 IR - individuell reprografiersättning. Det är en ersättning som bildupphovsmän, som är publicerade i böcker, tidningar och tidskrifter utgivna i Sverige, kan söka. IR är en ersättning för att publiceringarna kan fotokopieras inom undervisningen i Sverige och betalas ut av Bild Upphovsrätt i Sverige, BUS